У рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 1966 команди конфедерації КОНКАКАФ змагалися за одне місце у фінальній частині чемпіонату світу з футболу 1966.

Після відмови з боку ФІФА допустити до участі у відборі збірну Гватемали залишилося дев'ять національних команд, які змагалися за єдину путівку на світову першість у двох раундах:
 Перший раунд: 9 команд-учасниць були розподілені по трьох групах по три команди у кожній. Кожна команда грала із кожним із суперників по дві гри, одній вдома і одній на виїзді, до Фінального раунду виходили переможці кожної із груп.
 Фінальний раунд: кожна із трьох команд, що пробилися до Фінального раунду, грала із кожним із суперників по дві гри, одній вдома і одній на виїзді. Переможець змагання, яким стала збірна Мексики, здобув право участі у фінальній частині світової першості.

Перший раунд

Група 1

 

 

 

 

 

Мексика пройшла до Фінального раунду.

Група 2

 

 

 

 

 

Ямайка вийшла до Фінального раунду.

Група 3

 

 

 

 

 

Коста-Рика вийшла до Фінального раунду.

Фінальний раунд

 

 

 

 

 

Мексика кваліфікувалася на чемпіонат світу.

Бомбардири

5 голів

 Ісідро Діас Мехіа

4 голи

 Еррол Деніелс

 Леонель Ернандес

 Ернесто Сіснерос

3 голи

 Едгар Марін
 Вільям Кірос

 Ласкеллес Данклі

 Зігфрід Гальтман

2 голи

 Хосе Луїс Гонсалес Давілья
 Хав'єр Фрагосо
 Аарон Паділья Гутьєррес

 Сальвадор Реєс Монтеон
 Віргіліо Сілле
 Стенлі Гумберт Крентен

 Едмунд Ватервал
 Енді Алеонг
 Ед Мерфі

1 гол

 Фернандо Хіменес
 Тарсісіо Родрігес Вікес
 Хуан Гонсалес Сото
 Ніколас Мартінес
 Анхель П'єдра
 Антоніо дос Сантос
 Хосе Рікардо Тейлор

 Сід Бартлетт
 Оскар Блек
 Патрік Блер
 Арт Велч
 Ашер Велч
 Хосе Луїс Ауссін
 Ігнасіо Хаурегі

 Раміро Наварро
 Кеннет Клюйверт
 Елвін Корніл
 Джефф Желліно
 Боббі Сукрем
 Гельмут Біцек
 Волт Шмотолоча

Примітки

Посилання
RSSSF - 1966 World Cup Qualification 

Кваліфікаційний раунд, АФК, КАФ і Океанія